Mihaela Buzărnescu (ur. 4 maja 1988 w Bukareszcie) – rumuńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W 2006 roku wygrała juniorski turniej deblistek podczas wielkoszlemowego US Open w parze z rodaczką Ralucą Olaru. 26 czerwca 2006 zajmowała czwarte miejsce w rankingu juniorek.

W 2006 roku wdarła się do pierwszej trzysetki rankingu singlowego WTA; rok później osiągnęła miejsce w gronie trzystu najlepszych deblistek na świecie. W 2017 awansowała do pierwszej setki rankingu zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej.

Większe sukcesy Buzărnescu zaczęła odnosić w sezonie 2018. Najpierw doszła do ostatniej rundy w Hobart i Pradze, potem do półfinału w zawodach rangi WTA Premier w Birmingham, a w San Jose triumfowała. W deblu wygrała w Strasburgu oraz osiągnęła finał w Pradze, Nottingham i Eastbourne.

W kwietniu 2021 roku osiągnęła finał zawodów deblowych w Bogocie. W lipcu zwyciężyła w rozgrywkach gry podwójnej w Budapeszcie.

W 2022 roku awansowała do finału rozgrywek deblowych cyklu WTA 125 w Båstad.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (1–2)

Gra podwójna 6 (2–4)

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (0–1)

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Rumuńskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Bukareszcie
Urodzeni w 1988
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Rumuńscy olimpijczycy